Горенштейн:

 Горенштейн Марк Борисович ( 1946) — радянський і російський диригент, Народний артист Росії (2002)
 Горенштейн Поліна Михайлівна (1899—1948) — українська балерина, скульпторка, художниця.
 Горенштейн Фрідріх Наумович (1932 — 2002) — російський письменник.
 Яша Горенштейн (Jascha Horenstein) — американський диригент.

Єврейські прізвища